Deze lijst bevat de spelers die voor de voetbalclub FC Utrecht een doelpunt hebben gescoord in officiële wedstrijden.
De doelpunten in vriendschappelijke wedstrijden zijn niet meegeteld. Vergedrukte spelers zijn nog actief voor de club. 
De lijst is bijgewerkt tot en met het seizoen 2020/21. 

FC Utrecht
doelpuntenmakers van FC Utrecht
Utrecht